Milady est la contraction de « my lady » en anglais. C'est le terme traditionnel pour s'adresser à une aristocrate en anglais. L'équivalent masculin est milord.

 Milady est le nom d'une société d'édition française ;
 Milady de Winter est un personnage du roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, ainsi que dans ses adaptations ;
 Milady est un téléfilm français de Josée Dayan, diffusé en 2004, adaptation du roman centrée sur ce personnage ;
 Milady est un film français de Henri Diamant-Berger, sorti en 1923 ;
 Milady est un téléfilm français de François Leterrier, diffusé en 1976.